

Wierum, village de la commune de Dongeradeel, en Frise
 Wierum, hameau de la commune de Winsum, en Groningue